Sukraza se može odnositi na:
 Beta-fruktofuranozidaza, enzim
 Saharoza alfa-glukozidaza, enzim